Матусевич Віталій Олегович (1988—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Матусевич Йосип Антонович — білоруський актор, народний артист БРСР.
 Матусевич Микола Іванович — член-засновник Української Гельсінкської групи.
 Матусевич Михайло Якович (1929—2007) — художник.
 Матусевич Ніна Іванівна (1931—1988) — український музикознавець.
 Матусевич Ніна Павлівна ( 1929) — українська радянська діячка, новатор сільськогосподарського виробництва.
 Матусевич Олександр Борисович — український політик, народний депутат України 9-го скликання.
 Матусевич Сергій Андрійович (1992—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища